Штат Мексики Мичоакан является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 113 муниципалитетов.

Источники

См. также 
 Города Мичоакана
 Мичоакан

Муниципалитеты Мичоакана
Списки:Мексика